Florent Manaudou (né en 1990), nageur français, frère de Laure et Nicolas Manaudou.
 Laure Manaudou (née en 1986), une nageuse française ; sœur de Florent et Nicolas Manaudou.
 Nicolas Manaudou (né en 1985), un entraîneur de natation français, frère aîné des deux précédents.